Hakim Ziyech (, ur. 19 marca 1993 w Dronten) – marokański piłkarz, występujący na pozycji pomocnika w angielskim klubie Chelsea oraz w reprezentacji Maroka. Uczestnik Mistrzostw Świata 2018 i 2022 oraz Pucharu Narodów Afryki 2019. Ma także holenderskie obywatelstwo.

Kariera piłkarska 
Karierę piłkarską rozpoczął w klubie ASV Dronten. Następnie został zawodnikiem klubu Sc Heerenveen. W 2012 awansował do pierwszego zespołu. 12 sierpnia 2012 zadebiutował w nim w Eredivisie w przegranym 0:2 domowym meczu z NEC Nijmegen. 10 sierpnia 2013 strzelił pierwszego gola w Eredivisie w wygranym 2:0 wyjazdowym meczu z NAC Breda. W Heerenveen grał do lata 2014.

Latem 2014 został piłkarzem FC Twente. Swój debiut w klubie z Enschede zaliczył 9 sierpnia 2014 w przegranym 1:2 domowym spotkaniu z FC Dordrecht.

Latem 2016 przeszedł do Ajaksu. Zadebiutował w nim 16 października 2016 w wygranym 2:0 wyjazdowym meczu z ADO Den Haag.

Po sezonie 2019/2020 zmienił barwy i zasilił Chelsea za kwotę 40 milionów funtów.

Statystyki kariery 
Aktualne na dzień 24 lutego 2020.

Kariera reprezentacyjna 
Ziyech grał w reprezentacji Holandii U-21. W reprezentacji Maroka zadebiutował 9 października 2015 w przegranym 0:1 towarzyskim meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Sukcesy

AFC Ajax 
 Mistrzostwo Holandii: 2018/19
 Puchar Holandii: 2018/19
 Superpuchar Holandii: 2019

Indywidualne 
 Najlepszy asystent Eredivisie: 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19 (razem z Dušan Tadić)

Wyróżnienia 
 Najlepszy marokański gracz: 2016
 Piłkarz roku w Holandii: 2017/18
 Gracz roku Ajaxu Amsterdam: 2017/18, 2018/19
 Drużyna roku Eredivisie: 2016/17, 2017/18, 2018/19
 Drużyna sezonu Ligi Mistrzów: 2018/19
 Drużyna roku CAF: 2019

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Maroka w piłce nożnej
Holenderscy piłkarze
Piłkarze sc Heerenveen
Piłkarze FC Twente
Piłkarze AFC Ajax
Piłkarze Chelsea F.C.
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2019
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
Urodzeni w 1993